CEV Challenge Cup kan avse:
CEV Challenge Cup (damer) - tävling för volleybollklubbar i Europa
CEV Challenge Cup (herrar) - tävling för volleybollklubbar i Europa